Kamporotondo ima više značenja:
 Kamporotondo (Đenova)
 Kamporotondo (Imperija)
 Kamporotondo (L’Akvila)
 Kamporotondo (Potenca)